Mariusz Lewandowski ist der Name folgender Personen:
* Mariusz Lewandowski (* 1979), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Mariusz Lewandowski (Maler) (1960–2022), polnischer Maler und Coverdesigner